Ælfflæd est un prénom féminin anglo-saxon composé des éléments  « elfe » et  « beauté ».

Ælfflæd peut désigner :
 Ælfflæd (morte en 713 ou 714), une abbesse de Whitby ;
 Ælfflæd (), une fille d'Offa de Mercie ;
 Ælfflæd (), une fille de Ceolwulf  de Mercie ;
 Ælfflæd (), une épouse d'Édouard l'Ancien.

Anthroponyme anglo-saxon